Перистерия может означать:

Топоним 
 Перистерия (острова)
  — село.
 Перистерия (Саламин) — село.
  — некрополь близ Пилоса.

Таксон 
  — род орхидей.
 Перистерия высокая — вид орхидей.